Шекшема — посёлок в Шарьинском районе Костромской области. Административный центр и единственный населённый пункт Шекшемского сельского поселения.

География 
Расположен в восточной части области, в 19 км западнее Шарьи, одноимённая железнодорожная станция на линии Буй — Котельнич (северный маршрут Транссиба), построенная в 1936 году.

История 
Название посёлка имеет происхождение от здешней реки Шекшемы.

Население

Экономика 
Переработка леса, ОАО «Шарьинский лесотарный комбинат».

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шарьинского района
История Марийского края